Das Paul Hunter Classic 2015 (auch European Tour 2015/16 – Event 2) war ein Snookerturnier, das vom 26. August bis zum 30. August 2015 in Fürth ausgetragen wurde. Es war das zweite Event der Players Tour Championship 2015/16 und der European Tour. Damit war es ein offizielles Minor-Ranglistenturnier der Snooker Main Tour in der Saison 2015/16. Titelverteidiger war Mark Allen, der in diesem Jahr sein Auftaktmatch gegen Sanderson Lam verlor.

Der Engländer Ali Carter gewann das Turnier durch einen 4:3-Sieg im Finale gegen seinen Landsmann Shaun Murphy. Für Carter war es der erste Sieg bei einem PTC-Turnier überhaupt. Für Murphy war es die dritte Finalteilnahme beim Paul Hunter Classic, er zog damit mit Mark Selby gleich, verpasste es aber, als erster Spieler dreimal das Turnier zu gewinnen.

Mit Ding Junhui, Neil Robertson und Ronnie O’Sullivan verzichteten gleich drei der Top-5-Spieler auf die diesjährige Teilnahme. Abgesehen davon waren aber die besten Spieler der Weltrangliste fast komplett in Fürth vertreten.

Preisgeld

Vorrunde 
Für das Turnier hatten sich 244 Spieler gemeldet. In drei Ausscheidungsrunden spielten die 136 Amateurspieler unter ihnen um die 20 freien Plätze im Hauptturnier. Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen.

Größte Überraschung der Qualifikation war die französische Nummer eins Stéphane Ochoiski, der sich erstmals in die Hauptrunde eines PTC-Turniers spielen konnte. Zwar spielte er 2010 schon bei zwei PTC-Turnieren in Deutschland im Hauptturnier, dort war er aber automatisch qualifiziert, weil jeweils nicht mehr als 128 Spieler gemeldet hatten. Von den 43 deutschen Startern überstand nur der ehemalige Profispieler Patrick Einsle die Qualifikation. Bis auf Paul Schopf verloren alle österreichischen Starter ihre Auftaktmatches, von fünf Schweizer Startern schafften es zwei immerhin in die dritte Runde. Dennis Furrer und Alexander Ursenbacher, der in der Saison zuvor noch Profi gewesen war, scheiterten dann aber beide an ihren englischen Gegnern. Aus Polen schafften gleich zwei Spieler den Sprung ins Hauptturnier: Kacper Filipiak, der ebenfalls schon Profierfahrung mitbrachte, und Nachwuchsspieler Mateusz Baranowski, der früher im Jahr bei den heimischen Gdynia Open bereits einmal so weit gekommen war. Außer dem Malteser Nachwuchsspieler Brian Cini kamen alle weiteren Qualifizierten von den Britischen Inseln.

Runde 1

Runde 2

Runde 3

Hauptrunde 
Für das Hauptturnier waren die 108 gemeldeten Profis gesetzt. In den beiden Tagen zuvor hatten die Amateurspieler 20 Qualifikanten ausgespielt, die das Feld auf die 128 Spieler der ersten Runde ergänzten. Die obere Hälfte der Ansetzung trug am Freitag, dem 28. August ihre ersten drei Runden aus, die untere Hälfte war am Samstag dran. Vom Achtelfinale bis zum Finale wurde am abschließenden Sonntag gespielt.

Der erstmals qualifizierte Franzose Stéphane Ochoiski durfte seine Auftaktpartie gleich auf dem Fernsehtisch absolvieren und konnte gegen Stephen Maguire immerhin einen Frame zu seinen Gunsten drehen, verlor gegen den Top-16-Spieler aber trotzdem klar. Die Ex-Profis Einsle und Filipiak hatten ihren Gegnern aus dem Mittelfeld der Weltrangliste ebenfalls nicht viel entgegenzusetzen. Lediglich Baranowski hatte das Glück, dass sein Gegner nicht antrat und er kampflos in Runde zwei kam, wo dann Michael Holt Endstation war. Von den 20 Qualifikanten schaffte nur der Engländer Nico Elton eine Überraschung, indem er mit Robert Milkins einen Spieler aus den Top 20 schlagen konnte.

Größte Überraschung des ersten Tags war das Aus von Barry Hawkins gegen die Nummer 54 der Weltrangliste Kyren Wilson, der anschließend auch noch John Higgins schlug. Auch die knappe 3:4-Niederlage des Titelverteidigers Mark Allen gegen den Main-Tour-Neuling Sanderson Lam in Runde 1 kam überraschend. Der ehemalige Asienmeister Thor Chuan konnte in seinem zweiten Profijahr erstmals ein Ausrufezeichen setzen und unter anderem mit einem 4:0-Sieg über Liang Wenbo den Finaltag erreichen. Er gab, wie Shaun Murphy in drei Spielen lediglich zwei Frames ab. Ohne Frameverlust überstand nur Mark King den ersten Tag.

Am zweiten Tag erreichte in der zweiten Hälfte Ali Carter mit nur einem Frameverlust das Achtelfinale. Größte Überraschung des Tages war der Sieg des jungen Schotten Scott Donaldson, zuvor auf Platz 77 der Weltrangliste geführt, gegen den Weltranglistenersten Mark Selby und mit dem anschließenden Sieg gegen Martin Gould gelang auch ihm der Achtelfinaleinzug.

Am Sonntag hatten dann am Morgen fast alle Außenseiter das Nachsehen, lediglich Stuart Carringtons Sieg gegen Mark Davis kam unerwartet. Im Viertelfinale zog er aber gegen Shaun Murphy den Kürzeren. Dieser wurde als letzter Top-Ten-Spieler zum Turnierfavoriten, nachdem Judd Trump überraschend gegen Michael Holt verloren hatte. In einem rein englischen Halbfinale konnte Holt dem in der Weltrangliste hinter ihm stehenden Ali Carter nur bis zum 2:2 Paroli bieten und verlor dann zwei Frames in Folge knapp. Murphy konnte den bis dahin souverän spielenden Mark King im Entscheidungsframe niederkämpfen. King hatte zuvor überhaupt nur einen einzigen Frame im Turnier verloren und durch ein 60er- und zwei Century-Breaks schon 3:0 gegen Murphy geführt, bevor der Weltranglistensechste die Partie mit einem Kraftakt doch noch drehen konnte. Er profitierte auch davon, dass sich Mark King durch sein aus der Hose rutschendes Hemd aus der Konzentration bringen ließ.

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Finale 
Im Finale legte Ali Carter im ersten Frame vor und konnte danach seine Führung auf 3:1 ausbauen. Doch wie schon im Halbfinale kämpfte sich Murphy zurück und erzwang im sechsten Frame mit der schwarzen Kugel den Entscheidungsframe. Dort erwies sich aber Carter als nervenstark und konnte mit einem Break von 95 Punkten den Turniersieg sicherstellen. Für Ali Carter war es der erste Turniersieg nach seiner überstandenen Krebserkrankung im Jahr zuvor und der erste Sieg bei einem PTC-Turnier überhaupt. Für Tatiana Woollaston, Ehefrau von Spieler Ben Woollaston war es das erste Profifinale als Schiedsrichterin.

Century-Breaks 
Mit 35 Centurys gab es diesmal relativ wenig hohe Breaks. Auch gelangen diesmal nur einem Spieler drei 100er-Breaks, im Vorjahr waren es noch vier Spieler gewesen. Für den Thailänder Dechawat Poomjaeng war sein 142er-Break das zweithöchste Break seiner Karriere nach dem Maximum Break in der Qualifikation zum German Masters 2014.

Einzelnachweise

Weblinks 

Players Tour Championship 2015/16
2015